Taiwania cryptomerioides (тайванія) — вид хвойних рослин родини кипарисових.

Кладограма кипарисових

Поширення, екологія 
Країни проживання: Китай (Гуйчжоу, Хубей, Сичуань, Юньнань); М'янма; Тайвань; В'єтнам. Росте у гірських лісах на висотах від 1750 м до 2900 м над рівнем моря у прохолодно-помірному поясі. Ґрунти жовті та червоні кислі похідні гранітних або метаморфічних порід. Клімат знаходиться під сильним впливом мусонів, річна кількість опадів перевищує 4000 мм в Китаї, але близько 3000 мм у В'єтнамі.

Морфологія 
Велике дерево. Листки диморфні, лускоподібні листки плоскі, ромбоподібно-загострені, розташовані на старих гілках, шилоподібні листки розташовані по спіралі на гілочках, загострені, близько 2 см довжиною, чотирикутні в поперечному перерізі. Зрілі шишки майже сидячі, довгасто-яйцеподібні, 15-25 мм довжиною. Насіння довгасте з широкими крилами, виїмчастими на обох кінцях. Кора на стовбурах від сірувато червоно-коричневого до сірувато-білого кольору, поздовжньо тріщинувата, розшаровується уздовж вузькими тонкими шматочками.

Використання 
Деревина дуже міцна за що цінується. Використовують при будівництві будинків, меблів. Вид має повільне зростання. Це дерево було введене в Японії, Європі, Північній Америці та Новій Зеландії як декоративне дерево, де росте добре на вулиці в регіонах з помірним кліматом без або тільки з легкими заморозками взимку і достатньою вологістю. Незважаючи на привабливу форму і листя в ролі молодого дерева, залишився рідкісним і майже обмежується дендраріями і ботанічними садами.

Загрози та охорона 
Загрозою є вирубки. Деякі субпопуляції цього виду трапляються на охоронних територіях.

Галерея

Примітки

Посилання 
 The Gymnosperm Database  

Кипарисові
Дерева Китаю
Дерева В'єтнаму
Дерева Тайваню
Дерева М'янми
Рослини, описані 1906